Giulești bezeichnet

 einen Stadtteil von Bukarest, siehe Giulești (Bukarest),
 ein Fußballstadion in Bukarest, siehe Stadionul Giulești - Valentin Stănescu
 mehrere Orte in Rumänien: 
 Giulești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Giulești (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Giulești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț			
 Giulești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava		
 Giulești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea